Lamy (ou Lami) est un nom propre, dérivé de l'expression .

Ami et Amy étaient au Moyen Âge des noms de baptême. Lamy est devenu un sobriquet désignant un amant ou un amoureux, soit celui qui vit dans une maison sans appartenir à la famille.

Patronyme 

 Adrien Lamy (1896-1940), acteur français ;
 Alexandra Lamy (née en 1971), actrice française, sœur d'Audrey Lamy ;
 André Lamy (né en 1962), humoriste et imitateur belge ;
  (1932-2010), cinéaste canadien ;
 Armand François Lamy (1781-1839), général français de la Restauration ; député de Nontron de  à  ;
 Audrey Lamy, humoriste et actrice française, sœur d'Alexandra Lamy ;
 Benoît Lamy (1945-2008), réalisateur belge ;
 Bernard Lamy (1640-1715), philosophe et mathématicien français ;
 Brigitte Lamy (née en 1950), curleuse française ;
 Charles François Joseph de Lamy (1736-1809), général belge de la Révolution française ;
  ;
 Claude Lamy (1764-1842), homme politique français ;
 Claude-Auguste Lamy (1820-1878), scientifique universitaire français ;
 Constant Lamy (1826-1893), militaire français ;
 Édouard Lamy (1845-1914), architecte français ;
 Édouard Lamy (1855-1939), ingénieur français ;
 Emmanuel Lamy (1948-2017), homme politique français ;
 Ernest Lamy (1867-1927), avocat et homme politique français ;
 Étienne Lamy (1845-1919), journaliste et homme politique français secrétaire perpétuel de l'Académie française ;
 Fernand Lamy (1881-1966), compositeur et chef d'orchestre français ;
 Fernand Lamy (1931-2003), coureur cycliste français ;
 François Lamy (1636-1711), théologien et auteur spirituel français ;
 François Lamy (né en 1959), homme politique français, ministre délégué auprès de la ministre de l'Égalité des territoires et du Logement, chargé de la Ville ; de 2012 à 2014.
 François-Joseph-Amédée Lamy (1858-1900), militaire français ;
 Guillaume Lamy (1644-1683), médecin français ;
 Henri Lamy (né en 1985), peintre figuratif français ;
 Jacques Lamy, pianiste, compositeur et organiste français, fils de Fernand Lamy ;
 James Lamy (1928-1992), bobeur américain ;
 Jason Lamy-Chappuis (né en 1986), champion olympique de combiné nordique ;
 Jean Lamy (mort en 1934), ouvrier tué lors d'une contre-manifestation contre une réunion des Jeunesses patriotes ;
 Jean-Baptiste Lamy (1814-1888), homme d'Église, premier archevêque de Santa-Fe au Nouveau-Mexique (États-Unis) ;
 Jean-Claude Lamy (né en 1941), journaliste et producteur français ;
 Jean-Édouard Lamy (1853-1931), prêtre, fondateur des Serviteurs de Jésus et de Marie ;
 Jean-Joseph Lamy de Boisconteau (1748-1815), général français du Premier Empire ;
 Jean-Pierre Lamy (1945-1970), acteur français ;
 Jenny Lamy (née en 1949), athlète australienne ;
 Joseph-Alfred Lamy (1850-1919), archetier français ; 
 Laurya Lamy, chanteuse auteure-compositrice-interprète, romancière française
 Lionel Lamy (1943-2018), footballeur français ;
 Louis Augustin Lamy d'Hangest (1731-1819), général de division français ;
 Maurice Lamy, médecin français ;
 Maurice Lamy (né en 1963), acteur français ;
 Michel Lamy (né en 1939), biologiste français ;
 Pascal Lamy (né en 1947), homme politique français, directeur général de l'Organisation mondiale du commerce du  au ;
 Pedro Lamy (né en 1972), pilote automobile portugais ;
 Peronet Lamy (1432-1453), peintre et enlumineur français ;
  ;
 Pierre-Auguste Lamy (1827-1880), graveur, lithographe et aquarelliste français ;
 Raymond Lamy (1903-1982), monteur et réalisateur français ;
 René Lamy, ancien gouverneur de la société générale de Belgique ;
 René Lamy, pilote automobile français ;
 Robert Lamy (né en 1941), homme politique français ;
 Roger Lamy (1926-2018), footballeur français ;
 Thierry Lamy (né en 1962), scénariste de bande dessinée français ;
 Thomas Joseph Lamy (1827-1907), prêtre catholique, bibliste et orientaliste belge ;
 Victor Lamy (né en 1980), céiste français ;
 Yves Lamy (né en 1948), militaire français de l'armée de l'air ;
 Zénon-Eugène Lamy (1821-1895), général français.

Pseudonyme 

 Lamy (né en 1921-), peintre français.

Toponymes 

 Lamy, ancien nom de Bouhadjar dans la période de l'Algérie française ;
 Lamy, rivière française de la Montagne noire ;
 , ville du comté de Santa Fe (Nouveau-Mexique), aux États-Unis ;
 Fort-Lamy, nom en usage avant l'indépendance de l'actuelle Ndjamena, capitale du Tchad, donné en l'honneur de François-Joseph-Amédée Lamy ;
 Canton de Lamy, situé dans le territoire de la ville de La Tuque, dans la région administrative de la Mauricie, au Québec (Canada).

Entreprises 
 Lamy Liaisons, filiale française de Karnov Group depuis novembre 2022 ;
 Cirque Lamy
 Lamy, agence immobilière filiale de Nexity
 Lamy, fabricant de stylos allemand

Médecine 
 Maladie de Maroteaux-Lamy, maladie lysosomale

Patronyme français
Nom de plume